Le terme Neigette peut se référer à:

Toponymes 

 Rivière Neigette, un affluent de la rivière du Sud-Ouest (versant du littoral sud-est de l'estuaire du Saint-Laurent) coulant dans Saint-Mathieu-de-Rioux, dans la MRC Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Rivière Neigette, un affluent de la rivière Mitis (versant du littoral sud-est de l'estuaire du Saint-Laurent) coulant dans Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la MRC La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Petite rivière Neigette, un affluent de la rivière Neigette (La Mitis) (versant du littoral sud-est de l'estuaire du Saint-Laurent) coulant dans Saint-Anaclet-de-Lessard, dans la MRC La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Neigette, un canton de la Saint-Anaclet-de-Lessard, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Neigette, un hameau de la Saint-Anaclet-de-Lessard, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Grand lac Neigette, un plan d'eau du territoire non organisé Lac-des-Eaux-Mortes, dans la MRC La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Grand lac Neigette, un plan d'eau de la municipalité Saint-Mathieu-de-Rioux, dans la MRC Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Lac Neigette, un plan d'eau de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Mont de lac Neigette, un mont de la ville de Québec, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada ;
 Réserve Neigette, une forêt domaniale située dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, dans la MRC de La Mitis,  dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.